«Анфиса» — российский художественный немой фильм режиссёра Якова Протазанова. Вышел на экраны 24 января 1912 года. Фильм не сохранился.

Сюжет 
По одноимённой пьесе Леонида Андреева.

Семейная жизнь  Фёдора и Александры Костомаровых разладилась. Старшая сестра Александры Анфиса поселилась в их доме. 

Между ней и Фёдором возникает роковая связь. Однако и с Анфисой Фёдор не находит счастья. Любовники лишь мучают друг друга. Анфиса подсыпает яд в рюмку Фёдора, тот умирает.

В ролях 
 Екатерина Рощина-Инсарова    — Анфиса
 Владимир Максимов   — Фёдор Костомаров
 Елена Уварова   — его жена
 Владимир Шатерников   — Павел Павлович Аносов
 Иванова— его жена

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Яков Протазанов
 Оператор: Джованни Витротти
 Продюсер: Пауль Тиман

Критика 
Борис Лихачев писал: «Тиман и Рейнгардт … выпустили несколько чрезвычайно интересных картин, из которых особенно любопытны две — “Анфиса” … и “Труп № 1346”». Он писал, что картина «представляет интерес благодаря участию в центральной роли Е.Н. Рощиной-Инсаровой и тому, что сценарий был первой пробой Андреева на кинематографическом поприще».

Моисей Алейников так оценивал значение фильма: «...появление этой картины обострило интерес к русскому киноискусству и содействовало вовлечению в русское кино культурных сил». 

Киновед Виктор Короткий утверждал: «Фильм был отмечен историками и мемуаристами как заметное явление в кино».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Немые фильмы Российской империи
Фильмы-драмы Российской империи
Фильмы России 1912 года
Чёрно-белые фильмы России
Утерянные фильмы Российской империи
Экранизации пьес